Milošević es un apellido eslavico. Se encuentra entre serbios, montenegrinos y croatas. Puede referirse a:
 Slobodan Milošević, político serbio, presidente de Yugoslavia.
 Savo Milošević, futbolista internacional.
 Pero Milošević, entrenador de balonmano.
 Dragoljub Milošević, jugador y entrenador fútbol.
 Domagoj Ivan Milošević, político croata
 Miloš Milošević, nadador croata